Edmond Beaufort peut se référer à :
 Edmond Beaufort (v. 1406-1455),  duc de Somerset ;
 Edmond Beaufort (v. 1438-1471),  de Somerset. Fils du précédent.